Gruzja:
 Wale – miasto  

Polska:
 Wale – wieś w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim

Osoby:
 Wale – amerykański raper

Inne:
 wale dziobogłowe
 wale gładkoskóre

Zobacz też:
 Vahle
 Waele
 Wahle